

Astronomia
 Catena Artamonov – struttura geologica lunare
 Cratere Artamonov – cratere lunare

Persone
 Klym Artamonov – cestista ucraino
 Michail Artamonov – taekwondoka russo
 Pavel Artamonov – karateka estone